FHDC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 143 амінокислот, а молекулярна маса — 124 762.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки